Натуральне число 550
 550 рік до нашої ери
 550 рік нашої ери